Bankipur (Barrackpur), een plaats in de Indiase stad Barrackpur en een voormalige factorij van de Oostendse Compagnie
Bankipur (Patna), een wijk in de Indiase stad Patna
Bankipur (Purba Medinipur), een kustdorp in het Indiase district Barrackpur